Tuscia steht für:
 Etrurien, antike Landschaft in Mittelitalien
 (14486) Tuscia, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Universität Tuscia